Gorn se poate referi la:
 Gorn, porecla lui Alexander Ștefanski, fost lider al Partidului Comunist Român
 Gorn, numele săsesc al satului Ardan, Bistrița-Năsăud
 Gorn, o rasă de reptilieni în serialul Star Trek